Odăi este un cartier situat în sectorul 5 al Bucureștiului. El se învecinează cu cartierul Rahova și cu orașul Bragadiru.

Cartiere din București